Llau de les Collades (Herba-savina), llau de l'antic poble d'Herba-savina, en el terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà,
 Llau de les Collades (Orcau), llau del poble de Basturs, en el terme municipal d'Isona i Conca Dellà, al Pallars Jussà.